Münch steht für:
 Münch (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Münch (Geschlecht), ehemaliges Adels-/Rittergeschlecht in Basel
 Münch (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht in Thüringen
 Münch (westfälisches Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Münch von Aystetten, Adelsgeschlecht in Bayern
 Münch von Mühringen (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht in Württemberg
 Münch (Motorradhersteller), ehemalige deutsche Motorradmarke

Siehe auch:
 Munch
 Münnich
 Muench